Соревнования по стрельбе из составного лука среди женских сборных на летней Универсиаде 2015 в Кванджу пройдут с 4 по 7 июля 2015 года. В соревновании принимает участие 16 команд.

Расписание соревнования

Квалификация

Плей-офф

Медальный зачёт 

Стрельба из лука